László Szabó puede referirse a:

 László Szabó (1917-1998), ajedrecista húngaro, Gran Maestro Internacional;
 László Szabó (1991- ), luchador húngaro;
 László Szabó (1953- ), piragüista húngaro;
 László Szabó (1934- ), piloto de motociclismo húngaro.
 László Szabó (1936-), actor y director de cine húngaro;